François Clouet (v. 1515-1572), fils de Jean Clouet, peintre de la cour de France
 Jean Clouet (1480-1541), peintre portraitiste français, père de François Clouet
 Jean Clouet (1921-2008), ancien sénateur du Val-de-Marne
 Jean-François Clouet (1751-1801), chimiste
 Jean-François Clouët des Pesruches (1918-1957), cinéaste et résistant français sous le pseudonyme de Galilée
 Jean-Louis Clouet des Pesruches (1935-), général français ;
 Pierre Clouet (1920-1991), peintre belge
 Alexandre de Clouet de Piettre (1726-1789), commandant du fort des Atakapas
 Louis de Clouet (1766-1848), brigadier général espagnol

Autres 
 Rue Clouet, dans le  arrondissement de Paris
 Rue Clouet, Ville de Québec, arrondissement Beauport.
 Clouet Street, New Orleans
 Grotte Marcel Clouet, située sur la commune de Cognac en Charente
 (48960) Clouet, astéroïde

Notes et références